Турчак Андрій Анатолійович — заступник Голови Ради Федерації РФ, секретар Генеральної Ради партії «Єдина Росія».
 Турчак Варвара Дмитрівна — бригадир комплексної будівельної бригади тресту «Київміськбуд», Герой Соціалістичної Праці.
 Турчак Євген Павлович (* 1984) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Турчак Олександр Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Турчак Сергій Васильович — заслужений працівник соціальної сфери України.
 Турчак Степан Васильович — український диригент, Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

Прізвища